Todeschini Alimentos
Acordeon Todeschini
Francesco Todeschini Piccolomini
Theodor Todeschini